Antoni Tarnawski (1846–1937) – podporucznik weteran powstania styczniowego, sybirak, kawaler Krzyża Niepodległości z Mieczami i Krzyża Walecznych (trzykrotnie)
 Antoni Tarnawski (1902–1940) – nauczyciel, porucznik piechoty rezerwy Wojska Polskiego

Przypisy